Kovács Katalin
 Kovács Katalin (1932) kosárlabdázó
 Kovács Katalin (1954–) szociológus, kulturális antropológus
 Kovács Katalin (1974) Dobó Kata színésznő eredeti neve
 Kovács Katalin (1976) olimpiai és világbajnok kajakozó
 Kovács Katalin (?) könyvtáros, a Könyvtári Figyelő szerkesztője
 Kovács Katalin (1972–) bábszínész
 Kovács Katalin (?) magyar modell, manöken
Kovács Kati
 Kovács Kati (1944) Kossuth-díjas énekesnő, színésznő, dalszerző

Kovács Kata
 Kovács Kata (?) filmrendező
 Kovács Kata (1954) Androsics Kata ruhatervező művész eredeti neve
 Kovács Kata (1976) korrepetitor, karnagy, énekes

Kovács Kató
 Kovács Kató (1905–1991) színésznő
Kovács Kató (1923–1981) bábszínész, színésznő, énekesnő

hasonló nevűek
 Cs. Kovács Katalin (1947) erdélyi magyar író
 Killár Kovács Katalin (1951–2016) erdélyi magyar színésznő, egyetemi oktató
 Kati Kovács (1963) képregényrajzoló